Samenstelling van het Rabobank Continental Team in 2008:

Rabobank (wielerploeg)
Wielerploeg in 2008